Kiti ( ; türkisch: Çite) ist ein Dorf im Bezirk Larnaka im Südosten der Mittelmeerinsel Zypern mit 4252 Einwohnern. Es liegt rund elf Kilometer südwestlich der Hafenstadt Larnaka. Es ist bekannt für die byzantinische Kirche Panagia Angeloktisti () oder Panagia Angeloktisti („Panagia von Engeln erbaut“). Laut lokalen Überlieferungen flüchteten die Bewohner Larnakas während der Invasion der Araber nach Kiti, um diesen zu entkommen. Sie entschlossen sich, eine Kirche zu bauen, was jedoch über Nacht verworfen wurde. Eine Legende besagt, dass eine Heerschar an Engeln die Kirche daraufhin über Nacht errichtete. Darauf beruht auch der heutige Name der Kirche.

Verkehr 
Der Flughafen Larnaka (Larnaka International Airport) ist der wichtigste internationale Flughafen der Republik Zypern. Er liegt etwa sieben Kilometer von der Ortsmitte entfernt. Im November 2009 wurde ein neuer Terminal eröffnet, welcher den alten ersetzt.

Klima 
Das Klima in Kiti wird als Mittelmeerklima bezeichnet. Die Klassifikation erfolgt nach dem System von Köppen und Geiger. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt in Kiti bei 19,2 °C. 368 mm Niederschlag fallen durchschnittlich jedes Jahr.

Weblinks 

 kiti.org.cy (griechisch)

Einzelnachweise 

Ort in der Republik Zypern
Bezirk Larnaka